Rabós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rabós (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Rabós (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar